Departamento General Roca ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento General Roca (Córdoba) in Argentinien
 Departamento General Roca (Río Negro) in Argentinien